Podolský potok ist der Name mehrerer Fließgewässer in Tschechien

 Podolský potok, rechter Zufluss zum Drnový potok
 Podolský potok, linker Zufluss zur Elbe
 Podolský potok (Moravice), rechter Zufluss zur Moravice
 Podolský potok, rechter Zufluss zur Moštěnka
 Podolský potok, linker Zufluss zur Olšava (March)